Granqvist är ett efternamn, som burits av bland andra:
Aku Granqvist
Andreas Granqvist, svensk fotbollsspelare
Carl Jan Granqvist, svensk krögare, vinkännare, TV-profil och adjungerad professor i matkonst
Claes-Göran Granqvist, svensk fysiker
 David Granqvist (1864–1959), svensk präst
 Eirik Granqvist (född  1944), finlandssvensk taxidermist, konservator och skulptör
Erik Granqvist (född 1972), ishockeykommentator och tränare
Eva Märta Granqvist, svensk journalist och konstnär
Gustaf Granqvist, svensk fysiker
Hans Granqvist, svensk journalist, utrikeskorrespondent, författare och översättare
Hilma Granqvist, finländsk Palestinaforskare och sociolog
Ida Granqvist, svensk psalmförfattare och missionär i Sydafrika
Kent Granqvist, svensk speaker och programledare
Kimmo Granqvist
Lasse Granqvist, svensk sportjournalist och egenföretagare
Paul Meijer-Granqvist, svensk journalist och författare
Willy Granqvist, svensk författare och radioman